
Список футбольных стадионов по вместимости содержит стадионы для игры в футбол, имеющие количество мест во время футбольных матчей не менее 40 тысяч человек (минимум, необходимый для проведения финала Чемпионата мира по футболу).

Список

Примечания

См. также 
 Список самых вместительных футбольных стадионов Южной Америки
 Список хоккейных арен по вместимости

Ссылки 
 Сайт о стадионах мира
 Гид по стадионам
 Коллекция стадионов Европы
 Списки стадионов по континентам